José Pinto peut désigner :
 José Pinto (1981-), joueur de rugby à XV portugais ;
 José Pinto Rosas (1929-), footballeur espagnol ;
 José Manuel Pinto (1975-), footballeur espagnol ;
 José Ferreira Pinto (1939-), footballeur portugais.